En el nombre del padre, el término puede hacer referencia a:

En el nombre del padre (1993), película dirigida por Jim Sheridan.
En el nombre del padre (1972), película dirigida por Marco Bellocchio.
En el nombre del padre (2003), película dirigida por Andrea Domínguez.
En el nombre del padre (1991), libro de Gerard Conlon.